Поляна — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Сиземского, с точки зрения административно-территориального деления — в Сиземский сельсовет.

Расстояние до районного центра Шексны по автодороге — 33,8 км, до центра муниципального образования Чаромского по прямой — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Малый Овинец, Романниково, Уварово, Марьино, Сизьма.

По переписи 2002 года население — 16 человек.

Примечания

Ссылки 
 
 Поляна в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района